Merscheid (Esch-sur-Sûre), dorpje in het Luxemburgse kanton Wiltz
 Merscheid (Vianden), dorpje in het Luxemburgse kanton Vianden